Songnae-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Songnae-dong, Dongducheon, stadsdel i Dongduheon, Gyeonggi, 
 Songnae-dong, Bucheon, stadsdel i Bucheon, Gyeonggi,